Mahlau ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mahlau (1894–1967), deutscher Maler, Grafiker, Hochschullehrer an der Kunsthochschule Lerchenfeld in Hamburg
 Hans Mahlau (1900–1991), deutscher Hörspielsprecher und Schauspieler
 Kathrin Mahlau (* 1973), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin
 Nils-Peter Mahlau (* 1935), deutscher Kinderdarsteller, Kameramann
 Petra Mahlau, deutsche Psychotherapeutin